Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

Armée de l'Union 

63rd Pennsylvania Infantry

France 
63e régiment d'infanterie
63e régiment d'infanterie territoriale
63e régiment de marche
63e régiment de tirailleurs marocains

Homonymie d'unités militaires